Space Shot (Walibi Holland), een attractie in Walibi Holland
Space Shot (S&S Power), een soort vrije val-attractie